Droga krajowa nr 64 (Czechy)
 Droga krajowa nr 64 (Polska)
 Droga krajowa nr 64 (Słowacja)
 Droga krajowa nr 64 (Węgry)